La calle Tetuán puede hacer referencia a:

Calle Tetuán (Sevilla).
Calle de Tetuán, en Madrid.